Везон-ла-Ромен:

 Везон-ла-Ромен — коммуна во французском департаменте Воклюз региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Везон-ла-Ромен — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.